"Enoch Arden" (poema), de Alfred Tennyson

Filmes
 Enoch Arden (1911), de D. W. Griffith
 Enoch Arden (1914), de Percy Nash
 Enoch Arden (1915), de Christian Cabanne

Outros usos
 Enoch Arden (Strauss), Op. 38, TrV. 181, de Richard Strauss
 Lei Enoch Arden, legislação estadunidense sobre o divórcio